Ешану () — румынская фамилия. Известные носители:

  (род. 1955) — молдавский историк, член Академии наук Молдавии.
  (род. 1998) — румынский футболист.
 Ешану, Никушор (род. 1959) — румынский гребец.